łupki – grupa skał metamorficznych lub osadowych o charakterystycznej teksturze łupkowej (łupkowatości)

 W Polsce 
 Łupki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Wleń
 Łupki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz
 Łupki – gromada
 Łupki – dawna gmina